

Patronyme 

 Guido Ara (1888-1975), footballeur et entraîneur italien ;
 Masahito Ara (1913-1979), théoricien de la littérature et critique littéraire japonais ;
 Pedro Ara Sarria (1891-1973), médecin et anatomiste espagnol ;
 Seiji Ara (1974-), pilote automobile japonais.
Ignacio ARA (1909-1977) boxeur espagnol et champion d'europe.

Toponyme 

 Ara, communauté rurale du marz d'Aragatsotn en Arménie ;

 Ara, rivière d'Espagne ;

 Ara, village du sud de l'île indonésienne de Célèbes ;

 Ara, village arabe d'Israël ;

 Le palais ARA, bâtiment administratif de style Art Déco situé dans la Vieille Ville de Prague.

 Arra, site archéologique en Syrie, dont le nom actuel est Ma'arrat al-Numan.

Acronyme ou sigle 
ARA est un acronyme ou un sigle qui peut désigner :
 agent de renseignement et d'action ;
 alphabet africain de référence ;
 Athénée Royal d'Ath, en Belgique ;
 Athénée Royal d'Arlon, en Belgique ;
 Athénée Royal d'Athus, en Belgique ;
 Armada de la República Argentina, la Marine argentine ;
  ;
 auto-réhabilitation accompagnée ;
 Auvergne-Rhône-Alpes, une région française ;
 , un processus de packaging et de déploiement d'une application informatique ;
 Centre de financement et de développement du logement en Finlande.

Code 
ARA ou ara est un code qui peut signifier :
 ARA,  ;
 ara, l’arabe, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 FR-ARA, le code ISO 3166-2:FR de la région française Auvergne-Rhône-Alpes.

Autres 
Ara peut aussi signifier :
 en ornithologie,
 Ara, le nom de plusieurs espèces oiseaux de la famille des psittacidés ;
 Ara, un genre regroupant plusieurs espèces d'aras (mais pas toutes) ;
 en astronomie,
 Ara, une abréviation de la constellation de l'Autel ;
 (849) Ara, un astéroïde ;
 Ara, la langue arabe, selon la norme ISO 639-2 ;
 Ara, un héros arménien légendaire ;
 Ara Tiotio, une divinités de la mythologie maori ;
 Ara (en catalan ara veut dire maintenant), un quotidien d'information catalan ;
 en latin,  signifie autel, par exemple  est l’autel de la paix d'Auguste.

Voir aussi 
 Projet Ara, un projet mené par Google visant à produire des smartphones modulaires ;
 Ara le Beau, le personnage principal d'un conte arménien ;
 ARA II, un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II.

Abréviation